Lodger:

 Lodger — финская инди-рок музыкальная группа, основанная Teemu Merilä.
 Lodger — студийный альбом британского музыканта Дэвида Боуи.
 The Lodger - английская инди-поп группа из Лидс